Кая Канепі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Карла Суарес Наварро.
Анастасія Павлюченкова виграла титул, у фіналі перемігши Суарес Наварро з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= М Бартолі
| RD1-score01-1=0
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= П Шуай
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Бертенс
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Р Опранді
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= С Арвідссон
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Г Воскобоєва
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= С Кузнецова
| RD1-score07-1=62
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= В Лепченко
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=2

| RD1-seed09=3
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Ш Пеєр
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= А Резаї
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Е Кабеса Кандела
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М Мікулеску
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Т Пашек
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= МЖ Келер
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= О Весніна
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= П Шуай
| RD2-score01-1=1
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Р Опранді
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Г Воскобоєва
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= С Кузнецова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05={{nowrap| А Павлюченкова}}
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=77| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Е Кабеса Кандела
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=64
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М Мікулеску
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= О Весніна| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Р Опранді| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= С Кузнецова
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03=| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=63
| RD3-score03-3=77| RD3-seed04=7
| RD3-team04= О Весніна
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=77| RD3-score04-3=63

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Р Опранді
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=1
| RD4-seed02=3
| RD4-team02=| RD4-score02-1=0
| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=6}}

 Нижня половина 

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Моніка Пуїг

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Жінки, одиночний розряд
Portugal Open, жінки, одиночний розряд